

Жуссі () - муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Жуссі () - муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Жуссі () - муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мозель

Жусі — громада в кантоні Женева